San Javier se poate referi la:

Locuri

Argentina
San Javier, Argentina, un sat din provincia Río Negro
San Javier, Santa Fe, un oraș din provincia Santa Fe
Râul San Javier (Santa Fe)
Cerro San Javier
Râul San Javier (Tucumán)

Bolivia
San Javier, Beni, un oraș mic
San Javier, Ñuflo de Chávez, Departamentul Santa Cruz
San Javier, Cercado, un municipiu din Departamentul Beni

Chile
San Javier, Chile

El Savador
San Javier, Misiones, un municipiu din departamentul Usulután
San Francisco Javier, un municipiu din departamentul Usulután

Mexic
San Javier, Baja California Sur
Misión San Francisco Javier de Viggé-Biaundó
San Javier, Chiapas
San Javier, Chihuahua
San Javier, Durango
San Javier, Nuevo León
San Javier, Jalisco
San Javier, Sinaloa
San Javier, Sonora

Peru
San Javier de Alpabamba, Ayacucho

Spania
San Javier, Murcia
Aeroportul Murcia–San Javier

Uruguay
San Javier, Uruguay, Departamentul Río Negro

Altele
Francis Xavier (1506–1552), un sfânt romano-catolic
Biblioteca San Javier, bibliotecă din Medellín, Columbia

Vezi și
Departamentul San Javier (dezambiguizare)
Municipalitatea San Javier (dezambiguizare)
Râul San Javier (dezambiguizare)
San Xavier (dezambiguizare)
St. Xavier (dezambiguizare)
Javier (dezambiguizare)